Die Saison 2011/12 war die 13. Spielzeit der HockeyAllsvenskan als zweithöchste schwedische Eishockeyspielklasse.

Modus 
In der Hauptrunde absolvieren die 14 Mannschaften jeweils 52 Spiele. Die vier bestplatzierten Mannschaften der HockeyAllsvenskan qualifizieren sich für die Kvalserien, in der sie auf die beiden Letztplatzierten der Elitserien treffen, wobei die beiden Erstplatzierten der Kvalserien in der folgenden Spielzeit in der Elitserien spielen dürfen. Während sich die drei Erstplatzierten der HockeyAllsvenskan direkt für die Kvalserien qualifizieren, müssen die Mannschaften auf den Plätzen 4 bis 7 den letzten Kvalserien-Teilnehmer im Gruppenmodus untereinander ausspielen, wobei sie gemäß ihrer Hauptrundenplatzierung zwischen einem und vier Bonuspunkten erhalten. Die beiden Letztplatzierten der HockeyAllsvenskan müssen in der Abstiegsrunde gegen die vier besten Mannschaften der Division 1 antreten, wobei die beiden Erstplatzierten in der folgenden Spielzeit in der HockeyAllsvenskan spielen dürfen.

Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit erhält jede Mannschaft drei Punkte, für einen Sieg nach Overtime bzw. Shootout gibt es zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Overtime bzw. Shootout gibt es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte.

Hauptrunde

Tabelle 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, SOS = Siege nach Shootout, SON = Niederlagen nach Shootout, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Qualifikation 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, SOS = Siege nach Shootout, SON = Niederlagen nach Shootout, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Kvalserien 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, SOS = Siege nach Shootout, SON = Niederlagen nach Shootout, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Abstiegsrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, SOS = Siege nach Shootout, SON = Niederlagen nach Shootout, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Der Borås HC erhielt keine Lizenz für die folgende Spielzeit, woraufhin der Asplöven HC als Aufsteiger nachrückte.

Weblinks 
 Off. Webseite der HockeyAllsvenskan (schwedisch)

2011
Eishockeysaison 2011/12